Telefon – urządzenie do rozmów na odległość

Tytuły filmów 
 Telefon – radziecki film animowany z 1944 roku
 Telefon – film amerykański z 1977 roku
 Telefon – film amerykański z 2002 roku
 Telefon – film południowokoreański z 2002 roku
 Telefon - singel promujący album 1.577 zespołu "Myslovitz"